Bourtzi (gr. Μπούρτζι) – zamek i fort działowy w Grecji (na Peloponezie), wzniesiony na wysepce w porcie w Nauplionie. Zbudowany przez Wenecjan w 1473 roku dla ochrony przed inwazją od morza, następnie w posiadaniu tureckim, służył wtedy także jako więzienie. Zdobyty przez Greków w XIX wieku, służył jako forteca podczas oblężenia miasta. W latach 1930-1970 mieścił się tu luksusowy hotel. Obecnie zamek dostępny jest dla zwiedzających. 

Nauplion
Zamki w Grecji
Fortyfikacje w Grecji